Åbro har flera betydelser:

 Åbro Bryggeri
 Åbro (Mölndal), en stadsdel i Mölndal